Mildred kan syfta på:
 Mildred (namn) – ett kvinnonamn med namnsdag i Sverige från 1986 den 23 januari, namnsdagen flyttades 1993 till den 14 november och utgick 2001.
 Mildred, Kansas
 Mildred, Texas

Se även 
 Rivière Mildred